Михаил Комков:
 Комков, Михаил Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Комков, Михаил Васильевич (1948—2015) — советский футболист и игрок в хоккей с мячом, казахстанский тренер по хоккею с мячом.